General Belgrano kan henvise til

 Manuel Belgrano (1770-1820), en argentinsk general, der var en af hovedmændene bag den argentinske uafhængighed.
 ARA General Belgrano - en argentinsk krydser, der blev sænket af Storbritannien under Falklandskrigen.